Вагонобудівник — той, що будує вагони.

 Вагонобудівник (Кременчук) — український футбольний клуб, з міста Кременчука
 Вагонобудівник (Стаханов) — колишня назва українського футбольного клубу Шахтар зі Стаханова, Луганської області

Див. також 
 Вагонобудування
 Суднобудівник (Миколаїв)